Симонович — славянская и еврейская фамилия. Известные носители:

 Симонович, Аделаида Семёновна (1844—1933) — российский педагог, стояла у истоков дошкольного образования в России.
 Симонович, Бошко (1898—1965) — югославский футболист и тренер, наставник сборной Югославии на чемпионате мира 1930 года.
 Симонович, Владимир Ильич (1920—1976) — советский архитектор, член Союза архитекторов СССР.
 Симонович, Катарина (род. 1994) — сербская пловчиха.
 Симонович, Марко (род. 1986) — сербский баскетболист.
 Симонович, Яков Миронович (1840—1883) — российский детский врач, педагог дошкольного воспитания и издатель.

 Симонович-Ефимова, Нина Яковлевна (1877—1948) — русская художница, театральный деятель.
 Симонович-Никшич, Леонид Донатович (1946—2022) — российский общественный деятель и журналист.